Deutsches Theater ist der Name folgender Spielstätten:

 Deutsches Theater, anderer Name des Hoogduitse Schouwburg Amsterdam
 Deutsches Theater Berlin
 Deutsches Theater Budapest
 Deutsches Theater Esseg
 Deutsches Theater Göttingen
 Deutsches Theater Lodz 
 Deutsches Theater München
 Deutsches Theater Oslo 
 Deutsches Theater Pest
 Deutsches Theater Prag
 Deutsches Theater San Francisco
 Deutsches Theater Sankt Petersburg 
 Deutsches Theater Warschau 

Siehe auch:
 Deutsche Theaterlandschaft
 Theater der Deutschen